Adam Zwoliński (zm. 1846) – prawnik 
 Andrzej Zwoliński (zm. 1814) – działacz mieszczański 
 Andrzej Zwoliński (ur. 1957) – duchowny
 Jerzy Zwoliński (1921-1978) – zootechnik
 Krzysztof Zwoliński (ur. 1959) – lekkoatleta
 Łukasz Zwoliński (ur. 1993) – piłkarz nożny
 Michał Zwoliński (1846-1912) – ludwisarz
 Piotr Zwoliński (ur. 1965) – duchowny
 Przemysław Zwoliński (1914-1981) – językoznawca
 Serafin Józef Zwoliński (1879-1940) – zakonnik
 Stanisław Zwoliński – inżynier
 Stanisław Kostka Zwoliński (1804-1877) – kanonik
 Stefan Zwoliński (1900-1982) – speleolog
 Tadeusz Zwoliński (1893-1955) – kartograf
 Tytus Zwoliński (1877-1952) – działacz społeczny